Винченцо Петанья (; 1734—1810) — итальянский ботаник, врач и энтомолог.

Биография 
Винченцо Петанья родился 17 января 1734 года в городе Неаполь в семье Антонио Петаньи и Орсолы Куомо. Учился в иезуитской школе, в 1764 году окончил Неаполитанский университет со степенью по медицине. В 1770 году отправился в Вену, после чего объездил большую часть Германии и Италии. После возвращения Петанья путешествовал по Сицилии, вскоре был назначен профессором кафедры ботаники Университета Палермо. Затем он стал директором ботанического сада Монтеоливето в Неаполе.

Винченцо Петанья был академиком Неаполитанской королевской академии наук и членом Лондонского королевского общества.

6 октября 1810 года Винченцо Петанья скончался после продолжительной болезни.

Гербарий Петаньи хранится в Сельскохозяйственном колледже при Неаполитанском университете в Портичи (POR).

Некоторые научные работы 
 Petagna, V. (1785—1787). Institutiones botanicae. 5 vols.

Роды растений, названные в честь В. Петаньи

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Энтомологи Италии
Члены Лондонского королевского общества
Ботаники XVIII века